Geografia
 Brû – miejscowość i gmina we Francji

Osoby
 Jonathan Bru – maurytyjski piłkarz

Inne
 Bru Van Kieu – mniejszość etniczna w Wietnamie